Imię i nazwisko Jan Tesař nosili lub noszą m.in.:
 Jan Tesař  (ur. 1933) – czeski historyk, dysydent w czasach komunistycznych
 Jan Tesař (ur. 1990) – czeski lekkoatleta, sprinter